Afrikaanse langsprietmier
 behaarde langsprietmier
 geelpootlangsprietmier
 glanzende langsprietmier
 Midden-Amerikaanse langsprietmier
 Polynesische langsprietmier
 superlangsprietmier